(1602—1671) — немецкий юрист.
  (1727—1802) — немецкий кантор и историк.
  (род. 1980) — чешский теннисист.

См. также 
 Шнабель
 Шнобелевская премия